

Geografia
 Sant'Antimo – comune italiano della città metropolitana di Napoli

Santi
 Sant'Antimo di Nicomedia (†303) – martirizzato a Nicomedia, celebrato il 24 aprile;
 Sant'Antimo di Roma (†303) – sacerdote paleocristiano e martire, celebrato l'11 maggio;
 Sant'Antimo (†303) – martire con i santi Euprepio, Leonzio, Cosma e Damiano, celebrato il 27 settembre.

Chiese e abbazie
 Abbazia di Sant'Antimo a Montalcino
 Cattedrale di Sant'Antimo a Piombino
 Chiesa di Sant'Antimo sopra i Canali a Piombino
 Chiesa di Sant'Antimo (Nazzano) a Nazzano (Roma)

Altro 
 Sant'Antimo – vino DOC toscano

Pagine correlate
 Antimo
 Chiesa di Sant'Antimo